El término Palacio Nacional puede referirse, en esta enciclopedia:

al Palacio Nacional de Barcelona (España), que aloja el Museo Nacional de Arte de Cataluña;
al Palacio Nacional de México, sede del Poder Ejecutivo Federal;
al Palacio Nacional de El Salvador, sede del Archivo General de la Nación;
al Palacio Nacional de Haití, residencia oficial del jefe de estado haitiano;
al Palacio Nacional, en la República Dominicana;
al Palacio Nacional de Cali (Colombia), sede del Poder Judicial de la ciudad;
al Palacio Nacional de Costa Rica''', antiguo edificio en San José de Costa Rica.